Le terme Obeso peut se référer à :

Personnalité 
 Ricardo Gaitán Obeso (1851-1886), général et rebelle colombien.

Archéologie 
 Le sarcophage dell'Obeso, sarcophage étrusque conservé et exposé au Musée archéologique national (Florence).

Voir aussi